Клиппинг ( — обрезание, срезывание, стрижка) — используется в нескольких терминах английского происхождения. Может означать:

 Клиппинг (аудио) — форма искажения звука
 Клиппинг (цвет) — форма уменьшения цветового пространства или диапазона яркости.
 Отсечение или клиппинг — метод оптимизации в компьютерной графике.